Илим — посёлок сельского типа в Шалинском городском округе Свердловской области России, железнодорожная станция Илим Свердловской железной дороги.

Название 
Название получил по названию реки Илим от мансийского слова «ялым» — невод, сеть, которое заимствовано из тюркских языков (башкирское «йылым», татарское «жилым» — невод).

Население

География 
Посёлок Илим расположен в лесной местности на западе Свердловской области к западу от русла реки Чусовая на водоразделе, у истоков рек Култыш (приток Сылвы) и Листвянки и Якимовки — притоков Илима, высота над уровнем моря 339 м, находится к северо-западу в 144 км (по железной дороге) от Екатеринбурга и в 19 км к северо-востоку (по автодороге) от центра округа пгт Шаля.

История 
По одной версии основан Илим при строительстве Западно-Уральской железной дороги (сейчас участок Калино-Кузино Свердловской ж-д, часть направления Чусовская-Дружинино-Бердяуш-Бакал); по данным местных краеведов посёлок основан в 1910 году.

Инфраструктура 
В посёлке имеется клуб с библиотекой, действует средняя школа, почта, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

Промышленность 
 ООО «Илимский леспромхоз»
 ООО «Илимлес»
 ООО «Лесовик»
 КФХ «Сафроновой»

Достопримечательности 
 Водокачка системы Пухова.
 Памятник погибшим в годы Гражданской войны.
 Обелиск памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

См. также 
 Илим — урочище на берегу Чусовой в 16 км к северо-востоку от посёлка.

Примечания

Ссылки 
 Посёлок Илим
 О посёлке Илим
 

Населённые пункты Шалинского городского округа